архерия () — русское название биологического таксона, оно может относиться к одному из двух родов:
 Архерия — род вымерших земноводных из отряда Эмболомеры.
 Архерия (растение) — род вечнозелёных тасманийских кустарников из семейства Вересковые.